Le Rival est une salle de cinéma de Stockholm
 Zastava Rival est un modèle de véhicule utilitaire de la marque Zastava Kamioni
 Rival, ancien fabricant américain d'électroménagers

Patronyme ou pseudonyme 
 Emmanuel Rival est un footballeur français
 Luna Rival est une actrice française de films pornographiques
 Michel Rival est un historien français
 Ned Rival est un écrivain français

Œuvres 
 Rival est une chanson du groupe Berryz Kōbō

Voir aussi 
 The Rivals

Homonymie de patronyme